Никола́й Майо́ров: Майоров, Николай (род. 1947) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Майоров, Николай (род. 2000) — шведский фигурист-одиночник, брат Александра Майорова.
 Майоров, Николай Васильевич (1904—1955) — советский партийный и государственный деятель.
 Майоров, Николай Павлович (1913—?) — советский инженер, металлург, учёный, лауреат Ленинской премии.